Madarász Gyula (1858–1931) ornitológus, festőművész
Madarász Gyula (1900–1981) bélyegszakértő, filatéliai szakíró
Madarász Gyula (1935–2012) festő